Curinga (baralho) - carta de baralho que, em certos jogos, vale como  substituta de qualquer outra;
Caracteres-curinga, caracteres utilizados para casamento de padrões em computação.
Coringa (DC Comics) - um vilão da série Batman;
Coringa, tipo de vela que se coloca em algumas embarcações;

Localidades

Curinga (Catanzaro)

Veja também
Joker

Desambiguação